Slurm est une boisson fictive de l'univers de Futurama.
 Simple Linux Utility for Resource Management est une solution open source qui permet de créer des grappes de serveurs sous Linux